Porsche Open 2005 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Porsche Open rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2005 w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2005
2005 w tenisie ziemnym
2005 w polskim sporcie
2005 w Poznaniu